Grupp E i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 14 och 23 juni 2021 på Sankt Petersburg Stadion i Sankt Petersburg och Olympiastadion i Sevilla.

Tabell

Matcher

Polen mot Slovakien

{{Resultat med trupp|id=POL-SVK
|nr       = 10
|bild     = POL-SVK 2021-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Karol Linetty 
|mål2     =  Wojciech Szczęsny Milan Škriniar
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 12862
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Milan Škriniar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=ESP-SWE
|nr       = 9
|bild     = ESP-SWE 2021-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Sevilla
|publik   = 10559
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Victor Nilsson Lindelöf
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Slovakien

{{Resultat med trupp|id=SWE-SVK
|nr       = 21
|bild     = SWE-SVK 2021-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Emil Forsberg  
|mål2     = 
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 11525
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Alexander Isak
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Polen

{{Resultat med trupp|id=ESP-POL
|nr       = 22
|bild     = ESP-POL 2021-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Álvaro Morata 
|mål2     =  Robert Lewandowski
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Sevilla
|publik   = 11742
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Jordi Alba
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Slovakien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=SVK-ESP
|nr       = 33
|bild     = SVK-ESP 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Martin Dúbravka Aymeric Laporte Pablo Sarabia Ferran Torres Juraj Kucka
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Sevilla
|publik   = 11204
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Sergio Busquets
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Polen

{{Resultat med trupp|id=SWE-POL
|nr       = 34
|bild     = SWE-POL 2021-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Emil Forsberg Viktor Claesson 
|mål2     =  Robert Lewandowski 
|arena    = Krestovskij stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 14252
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Emil Forsberg
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp E